Mikulov est un toponyme qui peut désigner :

Mikulov, une ville du district de Břeclav, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Mikulov, une commune du district de Teplice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie